Lutz Hoffmann (* 13. Januar 1983 in Dresden) ist ein ehemaliger deutscher Volleyballspieler und Politiker.

Sportlicher Werdegang als Spieler 
Im Alter von drei Jahren begann Hoffmann 1986 beim USV TU Dresden mit dem Turnen, bevor er nur ein Jahr später zum Fußball wechselte. Im Alter von zwölf Jahren kam es zum Bruch mit der Sportart Fußball. Er wechselte daraufhin zum Volleyball. Diese Sportart übten bereits seine Eltern aus. Bis 2003 blieb er beim USV TU Dresden, bevor er zum VC Dresden wechselte. Nach nur einem Jahr wechselte er zur Königsteiner VG und spielte dort bis zur Saison 2009/10. Zudem war er dort Mannschaftsverantwortlicher. 2010 wechselte er zurück in seine Heimat und spielte 2010/11 erneut für den VC Dresden in der Zweiten Bundesliga Süd. 2012 kehrte Hoffmann zurück zu seinen Wurzeln und spielte bis zu einem mehrfachen Bänderriss wieder für den USV TU Dresden in der Regionalliga Ost. Im Sommer 2013 beendete er seine aktive Karriere im Leistungssport. Von 2014 bis 2021 spielte er beim VC Dresden in der Landesklasse (Freizeit).

Sportlicher Werdegang als Trainer 
In der Saison 2013/14 war Hoffmann Co-Trainer von Niklas Peisl bei den CPSV Volleys Chemnitz in der 2. Bundesliga. Seit der Saison 2021/22 ist er Trainer der 1. Frauenmannschaft von Grün-Weiß Coschütz.

Beruflicher Werdegang 
Beruflich war Lutz Hoffmann von 2005 bis 2010 selbständiger Unternehmer im Bereich Marketing sowie Vertriebsleiter bei ITC Dresden., ehe er für zwei Jahre in das Angestelltenverhältnis bei drei Werbeagenturen für den Kunden Philip Morris wechselte.

Nachdem Hoffmann im Frühjahr 2013 seinen Betriebswirt (HWK) erfolgreich absolvierte, schloss sich seit Oktober 2013 ein Studium an der BA Riesa im BWL Dienstleistungsmanagement (Sport, Event & Marketing) an.

Politik 
2014 kandidierte Lutz Hoffmann für den Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden. Er trat dabei für die CDU Dresden an, verpasste allerdings den Einzug in den Stadtrat.
Im September 2014 wurde er durch den CDU-Ortsverband Altstadt / Großer Garten für den Ortsbeirat nominiert und anschließend im Stadtrat für den Ortsbeirat (seit 2018: Stadtbezirksbeirat) Altstadt gewählt. In diesem ist er seit Oktober 2014 Mitglied. Im Oktober 2022 hat er nach diversen Querelen mit der CDU Dresden abgerechnet und diese verlassen. Dem Stadtbezirksbeirat gehört er seitdem als parteiloses Mitglied an.

Gesellschaftliches Engagement 
Hoffmann gründete gemeinsam mit Annalena Schmidt die Aktion Haltung Zeigen.

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (Deutschland)
Volleyballtrainer (Deutschland)
Sportler (USV TU Dresden)
Volleyballspieler (VC Dresden)
Deutscher
Geboren 1983
Mann